De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1890-1893 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1890 en de verkiezingen van 1893. De zittingsperiode ging in op 16 september 1890 en liep af op 18 september 1893.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1890

Liberalen (32 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Frederik Herman Pieter van Alphen
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Jacobus van der Breggen Azn.
Doede Doedes Breuning
Herman Frederik Bultman
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Cornelis Donker Tzn.
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Jan van Gennep
Maurits Herman Insinger
Jan Kappeyne van de Coppello
Hendrik van Lier
Jacob Moolenburgh
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Anthony Ewoud Jan Nijsingh
Jan Prins
Berend van Roijen
Willem Six
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Sjoerd Vening Meinesz
Theodorus Petrus Viruly
Benjamin Marius Vlielander Hein
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt
Abraham Carel Wertheim

Katholieken (11 zetels)
Jacobus Gerardus de Bruijn
Johannes Hengst
Léon Magnée
Willem Merkelbach
Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Hubert Gérard Louis Regout
Johannes Theodorus Smits van Oyen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen

Conservatieven (2 zetels)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg
Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt

Gematigde liberalen (2 zetels)
Dirk van Akerlaken
Joan Huydecoper van Maarsseveen

Conservatief-liberalen (2 zetels)
Justinus Egbert Hendrik van Nagell
Menso Johannes Pijnappel

Antirevolutionairen (1 zetel)
Robert Melvil van Lynden

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1890 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1890
 1 november: Johannes Hengst (katholieken) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Willem Prinzen als zijn opvolger, hij werd op 27 november dat jaar geïnstalleerd.
 4 november: Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt (conservatieven) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Frans Godard van Lynden van Hemmen als zijn opvolger, hij werd op 22 december dat jaar geïnstalleerd.
 29 november: Joan Huydecoper van Maarsseveen (gematigde liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Eppo Cremers (liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 26 januari 1891 geïnstalleerd.
 18 december: Adolph Blussé (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Hermanus Adrianus Nebbens Sterling als zijn opvolger, hij werd op 26 januari 1891 geïnstalleerd.

1891
 21 augustus: Gijsbert van Tienhoven (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Van Tienhoven. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Eduard Nicolaas Rahusen als zijn opvolger, hij werd op 30 november dat jaar geïnstalleerd.
 4 november: Maurits Herman Insinger (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Herman Jacob Kist als zijn opvolger, hij werd op 30 november dat jaar geïnstalleerd.
 17 december: Cornelis Donker Tzn. (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jan Breebaart Kzn. als zijn opvolger, hij werd op 25 januari 1892 geïnstalleerd.

1892
 18 januari: Dirk van Akerlaken (gematigde liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Adrianus Prins (liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 29 maart dat jaar geïnstalleerd.
 26 april: Jacob Moolenburgh (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Eduard Fokker als zijn opvolger, hij werd op 8 juni dat jaar geïnstalleerd.
 15 mei: Frans Godard van Lynden van Hemmen (conservatieven) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Alexander de Savornin Lohman (antirevolutionairen) als zijn opvolger, hij werd op 15 juni dat jaar geïnstalleerd.
 12 juni: Jacobus Gerardus de Bruijn (katholieken) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann als zijn opvolger, hij werd op 10 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 11 september: Johannes Theodorus Smits van Oyen (katholieken) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Alphons Sassen als zijn opvolger, hij werd op 7 december dat jaar geïnstalleerd.

1890-1893
Nederlandse politiek in 1890
Nederlandse politiek in 1891
Nederlandse politiek in 1893